154. længdegrad kan henvise til:

 154. vestlige længdekreds
 154. østlige længdekreds